Aurifaber (lateinisch für Goldschmied) ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Aurifaber (auch Goldschmidt; 1514–1559), deutscher Arzt